A64 kan avse:

 A64 (motorväg, Frankrike), se Motorvägar i Frankrike
 A64 (motorväg, Tyskland)
 A64 (England) – en väg i England